Škvorecký:
 Josef Škvorecký
 (26314) Škvorecký